Hospital 12 de Octubre (ziekenhuis) - ziekenhuis in Madrid
 Hospital 12 de Octubre (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand ziekenhuis